Venster (muur), een raam in de muur van een gebouw
 Glas in een raamwerk, inz. het onderdeel van een gevelconstructie dat open kan

Geografisch:
 Raam (Kinrooi), een buurtschap in de Belgisch Limburgse gemeente Kinrooi
 Raam (Oisterwijk), een buurtschap in de gemeente Oisterwijk, Noord-Brabant
 Raam (Uden), een wijk en voormalige buurtschap van Uden
 Raam (beek in Limburg), een water in Belgisch en Nederlands Limburg
 Raam (rivier in Noord-Brabant), een rivier in Noord-Brabant

Overig:
 Raam (tijdschrift), een voormalig tijdschrift
 Raamvertelling, een verhaal als omlijsting van een ander verhaal of verschillende andere verhalen
 RAAM, Race Across America, een non-stop ultralangeafstand-wielrenwedstrijd in de Verenigde Staten, coast-to-coast